Lynbrook kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lynbrook (del av en befolkad plats), Victoria, Casey,

USA 

 Lynbrook (ort), New York, Nassau County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar